Municipio de Svea puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Svea (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Svea (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.